qva – codice ISO 639-3 della lingua quechua di Ambo-Pasco